Blanke steht für:

 Blanke, Stadtteil von Nordhorn in Niedersachsen, Deutschland
 Blanke (Ulfe), Zufluss der Ulfe in Hessen, Deutschland

Blanke ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Blanke (* 1984), deutsche Autorin und Slam-Poetin
 Barbara Blanke, US-amerikanische Biathletin
 Bernhard Blanke (1941–2014), deutscher Politologe
 Christa Blanke (* 1948), deutsche Tierschützerin
 Clemens Blanke (1895–1945), deutscher Politiker und Kreisleiter der NSDAP
 Detlev Blanke (1941–2016), deutscher Interlinguist
 Edzard Blanke (1935–2011), deutscher Landespolitiker (CDU)
 Erich Blanke (1915–?), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Erika Binz-Blanke (* 1933), deutsche Grafikdesignerin, Illustratorin, Ausstellungsdesignerin, Medailleurin und Münzgestalterin
 Ernst Blanke (* 1945), österreichischer Tennisspieler
 Ernst August Wilhelm Blanke (* 1932), deutscher Jurist
 Fritz Blanke (1900–1967), Schweizer Kirchenhistoriker
 Gustav Blanke (1914–2001), deutscher Amerikanist
 Henry Blanke (1901–1981), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hermann-Josef Blanke (1957–2023), deutscher Rechtswissenschaftler
 Horst Walter Blanke (1954–2022), deutscher Historiker
 Joachim Ditzen-Blanke (1925–2019), deutscher Zeitungsverleger
 John Blanke (16. Jh.), englischer Trompeter afrikanischer Herkunft
 Karl-Friedrich Blanke (* 1910), deutscher Musiktherapeut
 Kurt Blanke (1900–1997), deutscher Kommunalpolitiker, OB von Celle
 Olaf Blanke (* 1969), Schweizer und deutscher Arzt, Neurologe und Neurowissenschaftler
 Thomas Blanke (1944–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Toto Blanke (1936–2013), deutscher Jazzgitarrist
 Werner Blanke (1944–2016), deutscher Basketballschiedsrichter
 Wilhelm Blanke (1873–1936), deutscher Maler und Lithograph
 Wilhelm Blanke (Architekt) (1859–1945), deutscher Architekt und Bauunternehmer 
 Wolfgang Blanke (* 1948), deutscher Künstler und Buchautor 

Siehe auch:
 Blancke
 Blank
 Planke